Pijlsteeg (Amsterdam)
 Pijlsteeg (Leeuwarden)